Capsicum frutescens — espécie de pimento[pt] (pimentão[br]) picante
Pimenta-malagueta — variedade de Capsicum frutescens
A Malagueta — periódico publicado no Rio de Janeiro entre 1821 e 1832

Ver também 
Capsicum — género de pimentos[pt] (pimentões[br]) picantes
Serra da Malagueta — na ilha de Santiago, Cabo Verde